Stroești se poate referi la:

 Stroești, Argeș
 Stroești, Buzău
 Stroești, Iași
 Stroești, Mehedinți
 Stroești, Vâlcea

Vezi și 
 Stroe (dezambiguizare)
 Stroiești (dezambiguizare)
 Stroescu (nume de familie)

Toponime românești